een papierformaat (zie aldaar)
 Audi A2, een personenauto 
 A2 (diploma), een voormalig onderwijsdiploma in België
 A2-melk, koemelk die rijk is aan A2-caseïne
 Antenne 2, de oude naam van de Franse televisiezender France 2
 A2, een taalniveau van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader, zoals bijvoorbeeld gevraagd tijdens de inburgering

Verkeerswegen:
A2 (Albanië)
A2 (België)
A-2 (Bosnië en Herzegovina)
A2 (Bulgarije)
A2 (Cyprus)
A2 (Duitsland), zie Bundesautobahn 2
A2 (Frankrijk)
A2 (Griekenland)
A2 (Groot-Brittannië)
A2 (Italië)
A2 (voormalig wegnummer in Italië)
A2 (Ivoorkust)
A2 (Jamaica)
A2 (Kroatië)
A2 (Letland)
A2 (Litouwen)
A2 (Man)
A2 (Marokko)
A-2 (Montenegro)
A2 (Nederland), zie Rijksweg 2
A2 (Noord-Ierland)
A2 (Noord-Macedonië)
A2 (Oostenrijk), zie Süd Autobahn
A2 (Polen)
A2 (Portugal)
A2 (Roemenië)
A2 (Slovenië)
A-2 (Spanje)
AP-2 (Spanje)
A2 (Zwitserland)